163. længdegrad kan henvise til:

 163. vestlige længdekreds
 163. østlige længdekreds